Sýkořice má více významů:
 Sýkořice, obec v okrese Rakovník
 Sýkořice (Žernov), část obce Žernov v okrese Semily

 Označení pro několik rodů ptáků, z čeledi timáliovití (Timaliidae), případně samostatné čeledi sýkořicovití (Paradoxornithidae)
 Conostoma 
 Panurus, pouze druh sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 
 Paradoxornis